Morani – famiglia polistenese di pittori e scultori
 Alessandro Morani – pittore, decoratore e scenografo italiano
 Alessia Morani – politica italiana
 Vincenzo Morani – pittore italiano

Pagine correlate
 Morano